Flego ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Flego (* 1938), slowakischer Pädagoge
 Gvozden Flego (* 1946), kroatischer Philosoph und Politiker
 Igor Flego (* 1961), kroatischer Tennisspieler
 Lorella Flego (* 1974), slowakische Fernsehmoderatorin
 Valter Flego (* 1972), kroatischer Politiker